Treći rang natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1963/64. bile su regionalne lige u granicama republika.

Hrvatska 

Na području Hrvatske postojale su četiri zonske lige, čiji su prvaci potom igrali kvalifikacije za 2. saveznu ligu Zapad, a pobjednik tih kvalifikacije je ujedno i prvak Hrvatske. Prvenstvo je osvojio Split.

Dalmatinska zona 

Osim klubova iz Dalmacije u sezoni 1963/64. natjecala su se i dva kluba iz Like: Lika (Gospić) i Jedinstvo (Donji Lapac).

 Izvori: 
 80 godina Jadrana

Riječko-istarska zona

Istarska grupa 

 Izvori:

Riječka grupa 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width=5%|Poredak !!width=20%|Klub !!width=5%|Utakmica !!width=5%|Pobjeda !!width=5%|Neodlučeno !!width=5%|Poraza !!width=5%|Postigli golova !!width=5%|Primili golova !!width=5%|Gol-razlika !!width=5%|Bodova
|- bgcolor="turquoise"
|1. ||align="left"|Orijent Rijeka ||18 ||14 ||1 ||3 ||68 ||25 || +43 ||29
|-
|2. ||align="left"|Goranin Delnice ||18 ||13 ||0 ||5 ||51 ||25 || +26 ||26
|-
|3. ||align="left"|Lokomotiva Rijeka ||18 ||11 ||1 ||6 ||56 ||25 || +31 ||23
|-
|4. ||align="left"|Vinodol Novi Vinodolski ||18 ||9 ||2 ||7 ||53 ||33 || +20 ||20
|-
|5. ||align="left"|Nehaj Senj ||18 ||9 ||2 ||7 ||48 ||38 || +10 ||20
|-
|6. ||align="left"|Naprijed Hreljin ||18 ||10 ||0 ||8 ||34 ||29 || +5 ||20
|-
|7. ||align="left"|Grobničan Čavle ||18 ||7 ||2 ||9 ||39 ||46 || -7  ||16
|-
|8. ||align="left"|Mladost Kraljevica ||18 ||6 ||1 ||11 ||38 ||53 || -15 ||13
|-
|9. ||align="left"|Opatija ||18 ||4 ||1 ||13 ||26 ||58 || -32 ||9
|-style="background:#ffa07a;"
|10. ||align="left"|Klana ||18 ||1 ||2 ||15 ||22 ||103 || -81 ||4
|-
| ||align="left"|Rijeka II ||colspan="8"| natjecali se van konkurencije
|-
!colspan="10"|
|-
|colspan="10" align="left"|<small> 
 Novi članovi u sezoni 1964./65.: 
 Crikvenica
 Risnjak Lokve
|}
 Izvori:

 Finale  
Igrano 24. i 31. svibnja 1964.:

Rudar (Labin) - Orijent (Rijeka) 3:3 i 0:1

 Zagrebačka zona 

 Izvori:  
 80 godina NK Segesta 1906-1986 

 Slavonska zona 

 Split je bio ukupni pobjednik kvalifikacija svih četiriju zona, te je postao prvak Hrvatske lige za sezonu 1963./64.

 Bosna i Hercegovina 

 Međuzonska liga Bosne 

 Hercegovačka zona 

Iako je Hercegovačka zona spadala u "Međuzonsku ligu BiH", u njoj su se natjecali klubovi s juga Hrvatske, iz današnje Dubrovačko-neretvanske županije.

 Izvori:  
 Narona / Neretva

Crna Gora

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
Sezona 1963/64.
 

1963-64
 3